Geografia:
 Serrat de la Bandera (Castellar de la Ribera-Serra de Caballol): cim del municipi de Castellar de la Ribera, a la Serra de Caballol (Solsonès)
 Serrat de la Bandera (Castellar de la Ribera): cim del municipi de Castellar de la Ribera (Solsonès) proper a la masia de Vilatobà.
 Serrat de la Bandera (Vilanova de Sau): serra del municipi de Vilanova de Sau (Osona)